Эспино-де-ла-Орбада () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Армуния. Занимает площадь 23,45 км². Население — 293 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 28 км.

Покровителем города считается святой Антонио.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios
 pueblos-espana.org
 Espino de la Orbada

Муниципалитеты Саламанки